Перегони морських озброєнь - різновид перегонів озброєнь коли дві або більше держав тривалий час  будують нові типи військових кораблів, намагаючись зробити їх потужнішими, ніж військові кораблі, наявні у іншої держави. Ці перегони посилюють напругу у міждержавних відносинах і посилюють вірогідність збройного конфлікту між ними. 

Приклади включають: 

 Австро-італійські перегони броненосців між Королівством Італія та Австрійською імперією (а згодом Австро-Угорщиною ) з 1860 по 1885 рік.
 Аргентино-чилійські перегони морських озброєнь між Аргентиною та Чилі з 1887 по 1902 рік. 
 Південноамериканські дредноутні перегони між Аргентиною, Бразилією та Чилі з 1907 по 1914 рік. 
 Англо-німецькі перегони морських озброєнь між  Німеччиною та Великою Британією, стали однією з причин Першої світової війни. 
 Гонка морських озброєнь напередодні Другої світової війни, коли Японія, Америка та Британія після Вашингтонського морського договору конкурували щодо контролю на Тихому океані. 
 Ядерні перегони під час Холодної війни між США та Радянським Союзом, які включали і морське розгортання ядерної зброї.

Посилання 
Війна на морі
Міжнародна безпека